Refraktor steht für:

 Fernrohr oder Refraktor, optisches Instrument

 Refraktor (Musikmagazin), deutsches Magazin für Themengebiete der Schwarzen Szene
 Refraktor (Zeitschrift), historische Kulturzeitschrift in Estland und Ostpreußen (um 1836)

Siehe auch:
 Großer Refraktor (Teil mehrerer Sternwarten)
 Refraktion – Fraktur (Begriffsklärungen)
 Fraktal (Mandelbrot-Menge)
 Brechung (Physik)